Biografies: Marató (bisbe), bisbe de Nicomèdia.
 Geografia: Marató (Grècia), ciutat del districte homònim a Grècia.
 Història: Batalla de Marató, batalla entre grecs i perses
 Esport: Marató, prova atlètica.
 Televisió: La Marató, programa de televisió produït per Televisió de Catalunya.
 Internet: Marató Viquipèdia, campanya de promoció de la Viquipèdia del Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya als professors i alumnes.
 Mitologia: Marató, fill d'Epopeu.